Стриже́новы — московская купеческая династия.

Представители династии 
 Стриженов, Фёдор Михайлович (1825 — между 1880 и 1887) — основатель купеческой династии, потомственный почётный гражданин, купец 1-й гильдии, меценат.∞ Стриженова, М. Ф. (1-я жена Ф. М. Стриженова)∞ Стриженова, Е. С. (2-я жена Ф. М. Стриженова), потомственная почётная гражданка, купчиха 1-й гильдии.
 Стриженов, Михаил Фёдорович (1844—1917) — сын Ф. М. Стриженова, купец 1-й гильдии, торговец лесом; потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, Борис Михайлович (1889—1964) — сын М. Ф. Стриженова, потомственный почётный гражданин, электромонтёр, главный инженер фабрики «Бумиз» в 1930-е годы.
 Стриженов, Михаил Борисович (1889—1964) — сын Б. М. Стриженова, участник Великой Отечественной войны, художник, лектор, поэт.
 Стриженов, Пётр Фёдорович (1849—1907) — второй сын Ф. М. Стриженова, купец 1-й гильдии, владелец кирпичного завода в деревне Верхние Лихоборы, меценат, потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, П. П. (1890—1955) — сын П. Ф. Стриженова, купец 2-й гильдии, потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, С. П. (1888—1955) — сын П. Ф. Стриженова, купец, торговец стройматериалами, потомственный почётный гражданин, бухгалтер (в советское время).
 Стриженов, Н. П. (1875—?) — сын П. Ф. Стриженова, купец, потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, А. П. (1874—?) — сын П. Ф. Стриженова, купец, потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, И. П. (1874—?) — сын П. Ф. Стриженова, купец, потомственный почётный гражданин.
 Стриженов, Ф. М. (1867—?) — третий сын Ф. М. Стриженова, купец, торговец стройматериалами, меценат.
 Стриженов, И. Ф. (1864—?) — четвёртый сын Ф. М. Стриженова, купец, торговец посудой, лампами, колониальными товарами.

См. также

Примечания